Towarzystwo Kursów Naukowych (1905–1918)
 Towarzystwo Kursów Naukowych (1978–1981)

